Турнір з керлінгу серед жіночих команд на зимових Олімпійських іграх 2022 тривав з 10 до 20 лютого в Пекінському національному плавальному комплексі. На відбірковому етапі 10 збірних грали одна з одною за коловою системою. Чотири перші збірні потрапили до плей-оф за олімпійською системою, де розіграли медалі.

Розклад змагань

Кваліфікація 

На Олімпійські ігри кваліфікувалися збірні, що посіли перші шість місць на Чемпіонаті світу 2021, а також господарки китаянки. Останні три збірні відібралися через Олімпійські кваліфікаційні змагання 2021.

Збірні 
Склади збірних:

Підсумкова таблиця колового турніру

Результати колового турніру 
Вказано китайський стандартний час (UTC+8).

1-ша сесія 
Четвер, 10 лютого, 9:05

2-га сесія 
Четвер, 10 лютого, 20:05

3-тя сесія 
П'ятниця, 11 лютого, 14:05

4-та сесія 
Субота, 12 лютого, 9:05

5-та сесія 
Субота, 12 лютого, 20:05

6-та сесія 
Неділя, 13 лютого, 14:05

7-ма сесія 
Понеділок, 14 лютого, 9:05

8-ма сесія 
Понеділок, 14 лютого, 20:05

9-та сесія 
Вівторок, 15 лютого, 14:05

10-та сесія 
Середа, 16 лютого, 9:05

11-та сесія 
Середа, 16 лютого, 20:05

12-та сесія 
Четвер, 17 лютого, 14:05

Плейоф

Півфінали 
П'ятниця, 18 лютого, 20:05

Матч за бронзові медалі 
Субота, 19 лютого, 20:05

Фінал 
Неділя, 20 лютого, 9:05

Примітки 

women